Standard Luik (Frans: Standard de Liège) is een Belgische voetbalclub uit Luik. De vrouwenafdeling werd in 1971 opgericht en is sinds 2012 aangesloten bij de KBVB als onderdeel van Standard Luik met stamnummer 16. Standard is met 20 landstitels (t/m het seizoen 2020/21), inclusief één als Saint-Nicolas FC Liège en veertien als Standard Fémina de Liège, de succesvolste club in het Belgische damesvoetbal.

Geschiedenis

Oprichting als Saint-Nicolas
De damesvoetbalploeg werd in 1971 opgericht door speelsters van Basketball du Standard en ingeschreven als de damessectie van Saint-Nicolas FC Liège (stamnummer 667). In de eerste officiële competitie in het seizoen 1971/72 won de ploeg meteen haar reeks, maar strandde in de eindronde voor de landstitel op een tweede plaats. Ook het seizoen erop werd de ploeg reekswinnaar, maar kende ook dan geen succes in de eindronde.

Vanaf 1973/74 bestond de hoogste afdeling in het damesvoetbal definitief uit één reeks. Saint-Nicolas won deze, en pakte zo haar allereerste landstitel.

Apart als Standard Fémina
In 1974 ging de vrouwenploeg autonoom door en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond als Standard Fémina de Liège, onder stamnummer 8200. Het autonome Standard eindigde het eerste seizoen nog op een tweede plaats, maar in 1976 werd de ploeg weer kampioen. Dat jaar werd ook een eerste officieuze Beker van België gehouden, die Standard eveneens op haar naam schreef. De club bleef een topper, en verlengde twee maal haar landstitel, maar wist lang geen officiële Belgische Beker te winnen. Wel behaalde Standard in 1982 nog een titel en een (alweer verloren) bekerfinale.

In 1984, 1985 en 1986 werd Standard Fémina opnieuw drie maal op rij landskampioen. Bovendien won de club in 1984 de eerste Belgische Supercup voor dames. In 1986 haalde de club ook eindelijk haar eerste Belgische beker binnen, gevolgd door verdere successen in 1989 en 1990. Een paar jaar later werd Standard Fémina weer drie jaar op rij kampioen, van 1990 tot 1992. De ploeg haalde nog een titel in 1994 en een beker in 1995, maar slaagde er dan tien jaar niet meer in een prijs te pakken.

Pas in 2006 haalde Standard Fémina weer een trofee binnen: de ploeg won de bekerfinale tegen landskampioen Rapide Wezemaal. In 2008/09 werd de dertiende landstitel veroverd; waarmee Standard zich kwalificeerde voor de eerste editie van de UEFA Women's Champions League. Hier lootte het in de eerste ronde van het hoofdtoernooi het Franse Montpellier HSC, maar werd met een 0-0 thuis en 3-1 uit uitgeschakeld.

Aansluiting bij de mannenploeg van Standard
Om aan de nieuwe Women's BeNe League te kunnen deelnemen, wijzigde de club in 2012 haar statuten en werd volledig opgenomen in Standard Luik, onder stamnummer 16. Sindsdien werd de club telkens landskampioen: het was de beste Belgische club in alle edities van de BeNe League en na de opheffing daarvan ook in de eerste editie van de Super League.

Erelijst
 Belgisch landskampioen
winnaar (20x): 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1993/94, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
tweede (5x): 1974/75, 1980/81, 1992/93, 1994/95, 2009/10, 2018/2019, 2019/2020

 BeNe League
winnaar (1x): 2014/15
tweede (2x): 2012/13, 2013/14

 Beker van België
winnaar (8x): 1986, 1989, 1990, 1995, 2006, 2012, 2014, 2018
finalist (5x): 1977, 1982, 1991, 1992, 2009

 Belgische Supercup
winnaar (7x): 1984, 1986, 1989, 1994, 2009, 2011, 2012
finalist (2x): 1995, 2006

 BeNe Supercup
winnaar (2x): 2011, 2012

Seizoenen A-ploeg

Europees voetbal

Structuur
De club speelt haar thuiswedstrijden op de Académie Robert Louis-Dreyfus, waar ze ook traint. Bij speciale gelegenheden, zoals de titelwedstrijd in de laatste BeNe League of de Champions League-wedstrijd tegen 1. FFC Frankfurt, wordt wel uitgeweken naar het stadion van de mannen, het Stade Maurice Dufrasne.

De A-ploeg speelt in de Super League (vrouwenvoetbal België), de B-ploeg in de Eerste klasse en de C-ploeg in de Tweede klasse B. Hiernaast heeft de damestak van Standard ook vier jeugdploegen (U16, U14, U13 en U11).

Selectie 2019-2020

Externe link
 Officiële website  

Standard Luik
voetbalclub in Luik (stad)
Luik